A Oficina Nacional de Emergência (ONEMI) é um órgão público, dependente do Ministério do Interior do Chile, que tem por objetivo planificar, coordenar e executar as ações destinadas a solucionar os problemas derivados de terremotos e outras catástrofes ("emergências").

Ligações externas
Sitio oficial Oficina Nacional de Emergência

Serviços públicos do Chile